Droga magistralna M8 – trasa szybkiego ruchu na Białorusi
 Droga magistralna M8 – droga magistralna znaczenia federalnego o długości 1271 km